Xina
 Districte Nanshan (Shenzhen), a Shenzhen
 Districte Nanshan (Hegang), a Hegang, Heilongjiang
 Districte Nanshan (Comtat Zhuolu), districte comtat administratiu del comtat de Zhuolu, Hebei
 Districtes:
 Subdistricte Nanshan (Ningguo), Anhui
 Subdistricte Nanshan (Chongqing), al Districte Nan'an, Chongqing
 Subdistricte Nanshan (Shenzhen), al Districte Nanshan District, Shenzhen
 Subdistricte Nanshan (Jixi), al Districte Jiguan, Jixi, Heilongjiang
 Subdistricte Nanshan (Shuangyashan), al Districte Lingdong, Shuangyashan, Heilongjiang
 Subdistricte Nanshan (Beipiao), Liaoning
 Subdistricte Nanshan (Pulandian), Liaoning
 Subdistricte Nanshan (Mianyang), al Districte Fucheng District, Mianyang, Sichuan
 Subdistricte Nanshan (Panzhihua), al Districte Est, Panzhihua, Sichuan
 Nanshan (Comtat de Changting), població al Comtat Changting, Fujian
 Nanshan (Comtat de Chengbu), població al Comtat autònom Chengbu Miao, Hunan
 Nanshan (Districte de Foshan), població al Districte Sanshui, Foshan, Guangdong
 Nanshan (Comtat de Jiexi), població al Comtat Jiexi, Guangdong
 Nanshan (Districte de Nanping), població al Districte Yanping, Nanping, Fujian
 Nanshan (Comtat de Xuwen), població al Comtat Xuwen, Guangdong
 Nanshan (Comtat de Zhongjiang), població al Comtat Zhongjiang, Sichuan
 Filipines:
 Illa Nanshan, de l'illa de Spratly